«Фригг Осло» () — норвежский футбольный клуб из города Осло. В настоящий момент он выступает в Третьем дивизионе, третьем по силе дивизионе страны.

Клуб был основан 17 мая 1904 года.

«Фригг Осло» играет свои домашние матчи на стадионе Фрогнер в Осло, вмещающем 5 500 зрителей.

История
Клуб был основан 17 мая 1904 года под названием СК Фригг, которое было дано команде по имени верховной богини Фригг из скандинавской мифологии. 21 апреля 1954 года команда объединилась с клубом СК Варг. В 1990 году он стал именоваться как Фригг Осло ФК. Команда провела ряд сезонов в главной норвежской футбольной лиге, кроме того «Фригг» трижды побеждал в Кубке Норвегии

Достижения 
 Обладатель кубка Норвегии: 1914, 1916, 1921

Ссылки
 Официальный сайт

Футбольные клубы Норвегии
Футбольные клубы, основанные в 1904 году